Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcel Granollers e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Miquel Pérez Puigdomenech e José Antonio Sánchez De Luna 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (Campioni)
 Frederico Gil /  Lamine Ouahab (quarti di finale)

 Marc López /  Fernando Vicente (quarti di finale)
 Carlos Poch Gradin /  Martín Vilarrubi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2007